Marko Prodanović (Požarevac, 27. septembar 1994), poznatiji pod pseudonimom Dee Marcus (Di Markus) srpski je kompozitor i muzički producent. Nastupao na EXIT festivalu 2015. godine. 2 puta se našao na Billboard top 100 listi.

Biografija 
Rođen je 27. septembra 1994. godine u Požarevcu. Od četrnaeste godine se bavi didžejingom ali nedugo zatim pravi prve korake u muzičkoj produkciji. Prvo muzičko izdanje je objavio 2012. godine za Lukes Club Records, pod nazivom House Of Chords. Za istoimenog izdavača objavljuje i drugu numeru sa kojom se rangira na 13. mestu top 100 liste na Traxsource-u. Iste godine izdaje obradu svetskog hita Robin Needs To Fly i dostiže 31. poziciju na Beatport listi.

Naredne godine potpisuje za -{Pacha Records}- i obrađuje hit slovenskog didžeja i producenta UMEK-a. Iste godine započinje saradnju sa producentom Džeri Roperom sa kojim je napravio niz zajedničkih pesama. Predstavljen je u radio emisiji kod Tare Mek Donald sa obradom hita Ma Baker (Originalni izvođač grupa Boney M).

Nastupao je na EXIT festivalu 2015. godine. Iste godine plasira dve pesme sa američkom pevačicom Kvanzom Džouns sa kojom dostiže 22. i 28. mesto na Billboard top 100 listi.

U 2018. godini potpisuje ugovor za holivudsku muzičku produkciju Really Slow Motion, koja se bavi stvaranjem muzike za trejlere.

Diskografija 

Singlovi

Remiksevi

Reference

Spoljašnje veze 
 
 Instagram
 Fejsbuk
 Dee Marcus na sajtu viberate.com

Рођени 1994.
Пожаревљани
Српски композитори
Српски музички продуценти
Људи под псеудонимом